Грани́ца:
 Грани́ца — это реальная или воображаемая линия в пространстве или во времени, отделяющая один объект (тело, процесс или состояние) от другого; одна и та же определённость, разделяющая два «нечто». Граница может быть пространственной, временной, качественной или количественной. Слово может употребляться в смысле:
 Государственная граница
 Граница земельного участка
 Граница поглощения
 Границы зон пожара
 Граница растительности
 Граница театра военных действий
 Границы плато
 Граница фаз
 Доверительные границы
 Таможенная граница
 Территориальная (административная) граница
 Языковая граница
 Топологическая граница

Топоним 
 Граница — населённый пункт в номе Эвритания (Греция).
 Граница — село в Кюстендилской области в Болгарии.
 Граница — село в общине Билеча Республики Сербской (Босния и Герцеговина).
 Граница — деревня в Западно-Варшавском повяте Мазовецкого воеводства (Польша).
 Граница — село в общине Бойник (Сербия).
 Граница — деревня, Вышневолоцкий район, Тверская область, Россия.
 Граница — бывший посёлок в Новозыбковском районе Брянской области (Россия).
 Граница — населённый пункт в Петроковской губернии (Российская империя) и железнодорожная станция в нём (в настоящее время — Сосновец-Мачки).
 Граница — название нескольких населённых пунктов в Чехии.
 Военная граница — историческая область в Австро-Венгрии.

Медиа 
Граница (фильм):

«Граница»  — песня группы «Отпетые мошенники» feat. Леонид Агутин

Иное 
 «Граница» — российское издательство. Выпускает художественную, военно-историческую приключенческую, мемуарную, учебно-методическую, справочную и юридическую литературу.

См. также 

 Граничары
 Конт
 Край
 Красная граница фотоэффекта
 Кромка
 Межа
 Отделение
 Пограничная застава
 Пограничное
 Пограничный
 Предел
 Раздел
 Рубеж
 Сторона
 Стык
 Физико-географическая граница
 Границы города